И́горь Влади́мирович Моше́вич (; 14 мая 1971, Херсон) — советский и украинский футболист, игравший на позиции левого защитника.

Биография 
Начал заниматься футболом в родном Херсоне, в ДЮСШ «Кристалл», первые тренеры — Владимир Сапельняк и Вадим Кириченко. В 16 лет дебютировал в составе местного «Кристалла», в составе которого выступал на протяжении трёх сезонов. Затем был призван в армию, во время службы выступал за киевский СКА. После демобилизации вернулся в Херсон. В составе родной команды (переименованной в «Таврию») дебютировал в чемпионате независимой Украины.

В 1994 году привлёк внимание клуба высшей лиги — запорожского «Торпедо». В составе «автозаводцев» дебютировал в высшем дивизионе 6 марта 1994 года, выйдя в стартовом составе в выездном матче против луганской «Зари-МАЛС». Тем не менее, закрепиться в основе Торпедо не смог, и проведя 4 матча вернулся в «Таврию». Летом 1994 года перешёл в кировоградскую «Звезду», возглавляемую Александром Ищенко. В составе команды в дебютном сезоне стал победителем Первой лиги. В Высшей лиге за «Звезду» отыграл 90 матчей. Также провёл 2 игры за «Звезду-2» во Второй лиге чемпионата Украины.

В 1998 году эмигрировал в Германию. На новом месте жительства выступал за берлинский «Кёпеникер», лавировавший между любительскими и полупрофессиональними лигами. По завершении выступлений стал тренером.

Закончил Херсонское высшее училище физической культуры.

Достижения 
 Победитель Первой лиги чемпионата Украины (1): 1994/1995

Стиль игры 

Это человек-железо. Он Сергея Попова перекусывал. Очень крепкий человек. Когда мы играли против «Карпат», на острие атаки которых действовал Андрей Покладок, то это была настоящая битва. Покладок и Мошевич всегда шли в стык, не убирали ни ноги, ни голову. В конце матча оба были с перебинтованными головами. Не хотели уступать друг другу

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»